Seir (em hebraico: שֵׂעִיר, hebraico moderno: Se'ir tiberiano: Śēʻîr, "áspero, peludo"). Às vezes é usado como um termo alternativo para uma cabra, como em "Seir La'Azazel" (שעיר זאזל - bode expiatório).

Seir - "Príncipe" no egípcio antigo, um nome usado pelos egípcios para se referir ao deus dos mortos, conhecido pelos gregos como Osíris. O termo "Seir" também era usado pelos egípcios para se referir a constelação de Orion, que foi considerada uma representação do deus Osíris nos céus.
Na Astronomia Sagrada (a.k.a Astrologia bíblica ou Astronomia bíblica), Seir se refere ao nome de uma estrela na constelação de Órion, que é considerada uma figura messiânica que representa Cristo. A Astronomia sagrada é o estudo do que é conhecido popularmente como "o Evangelho nas Estrelas", um exame das constelações no céu noturno da Terra para perceber a mensagem alegórica escondida dentro delas do Deus Criador para o Seu povo. 

Por exemplo, no Zodíaco de Dendera, o símbolo do falcão para Canis Maior é identificada pela expressão "Naz Seir". Este símbolo de falcão representa a estrela Sirius na constelação de Cão Maior. Em egípcio, "Naz" significa "enviado", enquanto "Seir" significa "príncipe" ou "chefe". Portanto, o título de "Naz Seir" pode ​​significar "Príncipe Enviado". Uma vez que tanto "Naz" e "Zar" significam "Príncipe" em hebraico, Naz Seir também pode significar "príncipe dos príncipes", um título apropriado para Jesus Cristo como o Rei dos reis. Isso também pode ser a origem oculta do termo "nazareno" utilizado para identificar Cristo, o Naz, Zar, o Príncipe da paz. 

Ancestral do "príncipes dos horeus" na terra de Seir, depois Edom ().
Monte Seir, uma região montanhosa ocupada pelos edomitas, estendendo-se ao longo do lado oriental de Arabá a partir da extremidade sul-oriental do Mar Morto, perto da Akabah, ou o ramo oriental do Mar Vermelho. Foi originalmente ocupado pelo horeus (), que foram depois expulsos pelos edomitas (; , Gênesis 16). Foi atribuído aos descendentes de Esaú (, Deuteronômio 22; , ; ; ). 
Seir (demônio), príncipe do inferno na demonologia.
Uma serra (não a serra edomita, ) situada entre a Wady Aly e Wady Ghurab ().
Seir, príncipe dos Horeus, da terra de Edom. 
De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Seir é utilizado como nome próprio por 302 pessoas no Brasil . Por exemplo, Seir de Medeiros Vargas.
The International Standard Bible Encyclopedia

Edom
Lugares da Bíblia hebraica
Lugares da Torá
Lugares bíblicos
Personagens da Torá